

Топоніми

Сува (Фіджі)

Озеро Сува
Сува (Наґано)
Повіт Сува
Сімо-Сува

Персоналії 
Сува — японське прізвище.
Рід Сува

Інше 
Святилище Сува
Сува-хан